New London Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 New London Township (Iowa)
 New London Township (Minnesota)
 New London Township (Ohio)
 New London Township (Pennsylvania)